Un opérateur peut être :
 une personne physique ou morale réalisant des  :
 un opérateur de télécommunications est une entreprise fournissant des services de télécommunications à des clients ou qui exploite des infrastructures généralement utilisées par des opérateurs de services. L'opérateur mobile est un opérateur de télécommunications.
 La demoiselle du téléphone était l'opératrice chargée du routage des appels téléphoniques avant l'automatisation.
 en finance, un opérateur de marché qui réalise, pour le compte de l'établissement qu'il représente ou pour le compte d'un tiers, des opérations financières. 
 un des acteurs de l'exploitation de réseau est appelé opérateur, tout comme dans l'exploitation informatique d'où le mot est issu. Un tel opérateur réalise par exemple des opérations de supervision.
 en informatique, un opérateur de réseau est un transporteur de données.
 dans l'industrie du pétrole, l'opérateur est la compagnie responsable de l'exploitation d'un gisement de pétrole ou de gaz.
 une personne faisant fonctionner un appareil ou une machine :
 dans l'industrie, l'opérateur est celui qui manœuvre un système, une machine, afin de réaliser une étape d'un processus de fabrication.
 pour la généralité des métiers de l'informatique en entreprise, l'opérateur désigne la personne qui utilise l'interface homme-machine mise à sa disposition pour commander un ordinateur. Dans le langage courant, on le nomme simplement l'utilisateur.
 en dactylographie et en informatique, l'opérateur de saisie désigne la personne qui frappe du texte ou des données sur un clavier. L'opérateur informatique qui saisie des commandes et des instructions informatique est appelé informaticien, il remplaça le mécanographe.
 au cinéma et à la télévision, le terme opérateur est utilisé pour différents métiers techniques : opérateur de prise de vue, opérateur de prise de son, le chef opérateur, opérateur projectionniste…
 l'opérateur est la personne au sein d'un sound system qui joue les morceaux et assure les enchaînements. Il peut être aussi disc jockey, auquel cas il choisit sa propre programmation. Voir aussi DJ.
dans le processus de fabrication photographique, l'opérateur désigne la personne chargée de la prise de vue.
 en mathématiques :
 un opérateur est un symbole (ou une chaîne de caractères) spécifiant une opération.
 un opérateur est une application entre deux espaces vectoriels topologiques. En particulier :
 un opérateur différentiel est un opérateur agissant sur des fonctions différentiables,
 un opérateur compact est une application continue entre deux espaces vectoriels topologiques X et Y envoyant les parties bornées de X sur les parties relativement compactes de Y,
 en physique quantique, un opérateur est le même type d'objet agissant cette fois-ci sur l'espace des fonctions d'onde (ou de façon équivalente sur l'espace de Hilbert de la théorie) : les valeurs propres de cet opérateur sont les résultats possibles de la mesure.
 en programmation informatique, un opérateur est une fonction dont l'identificateur s'écrit avec des caractères non autorisés pour les identificateurs fonctions ordinaires.
 autres usages :
 en biologie, un opérateur désigne une séquence particulière d'ADN permettant de réguler l'expression des gènes structurels appartenant au même opéron.
 en médecine, un chirurgien réalisant une opération, dont l'identité est rapportée à la fois dans le compte-rendu opératoire et le compte-rendu d'hospitalisation.